Die Abkürzung EFZ steht für:

 Ehefähigkeitszeugnis
 Eidgenössisches Fähigkeitszeugnis in der Schweiz
 Konstrukteur EFZ (französisch Dessinateur-constructeur industriel CFC, italienisch Progettista meccanico AFC), in der Schweiz eine berufliche Grundbildung
 Eingeschränktes Funksprechzeugnis, siehe Sprechfunkzeugnis (Luftfahrt)
 Eisenbahnfreunde Zollernbahn, ein Verein in Baden-Württemberg
 Entgeltfortzahlung, siehe Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall
 Europäisches Fahrplanzentrum, Zentrum zum Zusammenfluss der Fährpläne von Eisenbahnverkehrsunternehmen in Europa

EFZ